Плютей олений () — съедобный гриб из рода плютей семейства Pluteaceae. Русское название гриба является калькой с латинского; также используется название «олений гриб».

Согласно распространённой интерпретации, своё название гриб получил потому, что он охотно поедается оленями, либо за коричневый («олений») цвет шляпки. В действительности же видовой эпитет cervinus объясняется тем, что цистиды гриба (крупные клетки гимениального слоя) оканчиваются зубцами.

В системе рода Плютей С. П. Вассера этот вид относится к секции Pluteus подрода Pluteus, в системе Э. Веллинги к секции Pluteus.

Синонимы:
 Русские: плютей бурый, плютей тёмно-волокнистый, олений гриб
 Латинские:

Описание

Шляпка диаметром 4—10 (15) см, у отдельных экземпляров может достигать 24 см; ширококолокольчатая, затем выпукло- или плоскораспростёртая, со слабо намеченным бугорком в центре. Поверхность шляпки гладкая, шелковистая; радиально-волокнистая, в зрелости часто радиально-растрескивающаяся; сухая, либо слабослизистая (во влажную погоду). Цвет шляпки, как правило, серый, серовато-коричневый, хотя может варьироваться до тёмно-коричневого и чёрного; в центре шляпка обычно более тёмная, по краю полосатая, слабо-рубчатая; в сухую погоду склонна выцветать.

Мякоть белая, мягкая, ломкая, в ножке волокнистая, жёсткая, без особого запаха и вкуса, либо со слабым редисочным запахом. При срезе цвет мякоти не меняется.

Пластинки 10—15 мм шириной, частые, у ножки свободные, у края шляпки закруглённые, широкие, толстые, у молодых грибов беловатые, затем, по мере созревания спор, розовые, у старых грибов мясо-красного цвета.

Ножка 5—15 × 0,8—2 см, цилиндрическая, плотная, сплошная, белая или беловато-серая, с продольными бурыми волокнами, которые обычно светлеют по направлению к шляпке, реже с муаровым рисунком, часто слабо-вздутая, булавовидная у основания; бывает сильно изогнутой. Легко отделяется от шляпки.

Споровый порошок розовый. Споры 8—9 х 5—6 мкм, коротко-эллипсоидные, гладкие, розоватые. Цистиды с толстыми стенками и апикальными придатками («рожками»).

Произрастание 
Гриб-сапрофит. Широко распространён в северной умеренной зоне. Растёт в лиственных, реже хвойных, лесах, парках и садах на разлагающейся древесине всех видах, включая гниющие пни, стволы и ветки деревьев лиственных (берёза, дуб), иногда хвойных (сосна) пород, валежник, кучи коры, изредка встречается на земле возле пней. Обильно развивается на опилках и древесной щепе. Особенно часто встречается в местах вырубок. Произрастает одиночно или малыми группами. В России встречается с конца мая до конца октября, в средней полосе Европейской части России наиболее обилен с середины июня до начала июля и с конца июля до конца августа. Обычен даже в засушливые годы.

Сходные виды 
Род плютей насчитывает более 140 видов, некоторые из которых трудноразличимы между собой.

 Плютей чернокрайний, , — более редкий вид, который отличается черноватой шляпкой и тёмно окрашенными краями пластинок. Растёт на полусгнивших деревьях хвойных пород.
 Плютей Поузара, , отличается наличием пряжек на гифах, что различимо лишь под микроскопом. Развивается на деревьях мягких пород, лишён отчётливого запаха.
 Схожие представители родственного рода Volvariella отличаются наличием вольвы.
 Схожие представители рода Entoloma имеют приросшие пластинки вместо свободных. Растут на почве.
 Коллибия широкопластинчатая, , — несъедобный или условно-съедобный гриб, отличается редкими, беловатыми или кремовыми пластинками и характерными тяжами в основании ножки.

Употребление 
Съедобный гриб низкого качества (4 категория). В некоторых источниках отнесён к категории несъедобных грибов. Пищевые качества посредственные; мякоть водянистая, имеет неопределённый вкус и неприятный запах, который сохраняется после отваривания.

Примечания

Литература 
 Мир растений : в 7 т. / Под ред. академика А. Л. Тахтаджяна. Т.2. Слизевики. Грибы — 2—е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с. (Стр. 284).
 Аурел Дермек. Грибы. — Братислава: Словарт, 1989. — стр. 104—105.
 З. А. Клепина и Е. В. Клепина. Справочник грибника. — Москва: АСТ—ПРЕСС, 2006. — 256 с. (стр. 92)
 «Грибы». Справочник. / пер. с итал. Ф.Двин — Москва: АСТ. Астрель, 2004. — 303 с. (стр. 149)
 «Грибы. Справочник—определитель. Более 120 видов» / Автор—составитель Н. Е. Макарова — Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2005—320 с. (стр. 292—293)
 Лессо, Томас. Грибы. Определитель. / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2007. — 304 с. (стр. 171)
 Корхонен Маури. 100 грибов // Пер. с финского. — М.: Лесная промышленность, 1981.

Ссылки 
 Плютей олений на сайте «Экосистема» .
 Плютей олений на сайте «Грибы Калужской области» .
 Плютей олений на сайте «Грибы Ленинградской области» .
 Плютей олений на сайте «Мы, грибы».
 Плютей олений на сайте сайт «Зелёная Россия» 
 Плютей олений на сайте RogersMushrooms.
 Плютей олений на сайте MykoWeb : The Fungi of California .
 Kuo, M. (2004, December). Pluteus cervinus: The deer mushroom. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/pluteus_cervinus.html 
 Плютей олений на сайте First Nature.
 Плютей олений на сайте Tom Volk’s Fungi 
 Плютей олений на сайте «На грибах».

Съедобные грибы
олений
Грибы Евразии
Грибы Америки
Грибы Австралии
Мультирегионально-лесные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum